Beipanjiang-Brücke  steht für folgende Brücken über den Beipan Jiang in der Provinz Guizhou in China:

 Beipanjiang-Brücke (Autobahn Hangzhou-Ruili), im Verlauf der Autobahn Hangzhou–Ruili (G56), auch Duge Bridge genannt
 Beipanjiang-Brücke Chengyang
 Beipanjiang-Brücke Fade (1995)
 Beipanjiang-Brücke Fade (2022)
 Beipanjiang-Brücke (Guanxing Highway), im Verlauf der Guanxing Highway (S 213)
 Beipanjiang-Brücke Huajiang
 Beipanjiang-Brücke Huayeyan
 Beipanjiang-Brücke (Hukun Expressway), im Verlauf der Autobahn Shanghai–Kunming (G60)
 Beipanjiang-Brücke (Shuipan Expressway), im Verlauf des die G56 und G60 verbindenden Shuipan Expressway
 Beipanjiang-Brücke (Guangxi Highway), im Verlauf der Nationalstraße 325 (China)
 Beipanjiang-Brücke (Wang'an Expressway), Im Verlauf der
 Beipanjiang-Brücke Yania, im Verlauf der Straße S 312
 Beipanjiang-Brücke Zhenfeng
 Beipanjiang-Eisenbahnbrücke der Shui-Bai-Bahn bei Liupanshui
 Qinglong-Eisenbahnbrücke, im Verlauf der Schnellfahrstrecke Shanghai–Kunming

zh:北盘江大桥